Capuri, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Capurí : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida ;
 Capurí : capitale de la paroisse civile de Capurí de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme